Adam Rosé (1895-1951), économiste et homme politique polonais.

rosé peut désigner :
 vin rosé ;
 rosé, un champignon dont le nom scientifique est Agaricus campestris.

Rosé peut désigner :
 Rosé, une chanteuse sud-coréenne.